Esistono due comuni francesi con questo nome

Génos – Alta Garonna
Génos – Alti Pirenei